Lahu peut désigner :
 les Lahu, un peuple d'Asie
 le lahu, une langue tibéto-birmane
 Lahu, un village de la Commune de Rakke du Comté de Viru-Ouest en Estonie.